Pezon est le nom de famille d'une dynastie d'artistes forains français d'origine lozérienne dont la lignée constituée d'une quinzaine de dompteurs et dompteuses assura la direction d'une dizaine de ménageries foraines.

Dans les écrits sur le cirque et la ménagerie foraine, Pezon (sans prénom) ou « le Père Pezon » désigne (Jean-) Baptiste Pezon (1827-1897).

Une dynastie de dompteurs 
 Les frères fondateurs
 Pierre Pezon (1825-1895), dit "le père Pezon"
 Jean-Baptiste Pezon (1827-1897), dompteur français, directeur de ménagerie
 Jean Pezon (1831-1874), montreur d'ours français, dit « Jean de l'Ours », directeur de ménagerie
 Théodore Pezon (1840-1880), directeur de ménagerie
 Justin Pezon (1846-1875), directeur de ménagerie
 Les enfants
 de (Jean-)Baptiste :
 (Jean) Adrien Pezon (1871-1920), dompteur français, directeur de ménagerie
 de Jean :
 Eugène (Gilbert) Pezon (1860-1885), dompteur français mort à Toulon des suites des blessures causées par son lion Brutus
 Joséphine dite Léonda Pezon (1863-1938), épouse Émilien Castanet, dompteuse française, directrice de ménagerie
 (Pierre) Gilbert Pezon (1866-1930), directeur de ménagerie
 Anna Pezon (1870-1918), dompteuse française, directrice de ménagerie
 de Théodore :
 Gilbert dit Alexandre Pezon (1861-1895), dompteur français
 Edmond Pezon (1868-1916), dompteur français, directeur de ménagerie
 Elisa Anna dite « Théodora » Pezon, épouse de William Dickmann directeur de ménagerie
 Virginie dite « Eugénie » Pezon, épouse de Hippolyte Dumont vétérinaire
 de Justin :
 Jeanne Pezon (1865-1936), dompteuse française
 Les petits-enfants
 Jean Pezon (1901-1941), fils de (Pierre) Gilbert, dompteur français

Bibliographie 
 Nathalie Deux, Une épopée de légende : Pezon Brutus et Flambeau — Jean-Baptiste Pezon, BoD – Books on Demand, Paris, 2009. 
 Nathalie Deux-Douillet, Une épopée de légende, Tome II : Les Frères Pezon — Pierre Jean Théodore Justin, BoD – Books on Demand, Paris, 2011. 
 Marius Gibelin, Dompteurs Lozériens : La Dynastie des Pezon — De Rimeize, ... St Chély ... à Paris, Lozère d'Autrefois, Vic-le-Comte, 2002.

Notes et références 
 

Ménagerie